Леонид Игнатьев:
 Игнатьев, Леонид Алексеевич (1911—1974) — протоиерей.
 Игнатьев, Леонид Филиппович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.